Апостольский викариат Пуэрто-Гаитана () — апостольский викариат Римско-Католической Церкви с центром в городе Пуэрто-Гаитан. Апостольский викариат Пуэрто-Гаитана подчиняется непосредственно Святому Престолу. Кафедральным собором апостольского викариата Пуэрто-Гаитана является церковь Пресвятой Девы Марии.

История 
22 декабря 1999 года Римский папа Иоанн Павел II издвл буллу «Manifestavit Dominus», которой упразднил апостольскую префектуру Вичады, разделив её территорию на апостольский викариат Пуэрто-Гаитана и апостольский викариат Пуэрто-Карреньо.

Ординарии апостольского викариата 
 епископ José Alberto Rozo Gutiérrez S.M.M. (22.12.1999 — 2.03.2012).

Примечания

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Manifestavit Dominus

Ссылки 
 Информация 
 Информация 

Католические епархии Колумбии